Алын-Юрях () — топоним в России якутского происхождения.

 Алын-Юрях — река, левый приток р. Тёнгютте, координаты 60°23'	130°02'.
 Алын-Юрях — река, Восточно-Сибирское море, на о. Фаддеевском, впадает в залив Геденштрома, координаты 75°14'	142°46'.
 Алын-Юрях — река, левый приток р. Чомурдах, координаты 68°22'	117°01'.
 Алын-Юрях — река, правый приток р. Эльгекян, координаты 63°26'	131°40'.

Примечания